Дар Эль Кути́:

Республика Дар Эль Кути — , часть Центральноафриканской Республики. Также известна как Республика Логон.
 — султанат, существовавший в центре и на северо-западе современной Центральноафриканской Республики примерно с 1830 года по 17 декабря 1912 года.

Примечания